Конституція Ефіопії:
 Конституція Ефіопії 1931 року.
 Конституція Ефіопії 1955 року.
 Конституція Ефіопії 1987 року.
 Конституція Ефіопії 1995 року.